Космос: возможные миры () — американский научно-популярный документальный сериал, премьера которого состоялась 9 марта 2020 года на канале National Geographic. Является продолжением сериала «Космос: пространство и время» 2014 года, который, в свою очередь, стал продолжением сериала «Космос: персональное путешествие» 1980 года. Ведущим является Нил Деграсс Тайсон, режиссёрами и сценаристами стали Энн Друян и Брэннон Брага. Сериал состоит из 13 эпизодов, которые будут показаны на протяжении семи недель. В середине 2020 года сериал транслировался на канале Fox.

Разработка 
13 января 2018 года было объявлено, что новый сезон документального сериала «Космос» под названием «Космос: возможные миры» выйдет в 2019 году на каналах Fox и National Geographic. Студийные съёмки прошли в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, натурные съёмки были проведены на тихоокеанском северо-западе, в Европе и Азии. Энн Друян полагает, что новый сезон «Космоса» будет «более вдохновляющим», с акцентом на «оптимистичное будущее», и надеется, что он «сможет скорректировать антинаучную риторику и политику».

Изначально планировалось, что премьера 13-серийного сериала состоится в марте 2019 года на каналах Fox и National Geographic. Однако после выдвинутых против Нила Деграсса Тайсона обвинений в сексуальных домогательствах с декабря 2018 года по февраль 2019 года National Geographic и Fox объявили, что премьера «Космоса» будет отложена до завершения расследования дела.

National Geographic и Fox завершили «собственное расследование» обвинений в адрес Деграсса Тайсона и «оправдали» его к середине марта 2019 года, после чего было объявлено, что работа над «Космосом» возобновится. 7 ноября 2019 года было объявлено, что премьера сиквела сериала «Космос» с Нилом Деграссом Тайсоном состоится 9 марта 2020 года на канале National Geographic, а позднее и на канале Fox.

Актёрский состав 
 Сет Макфарлейн — президент США Гарри Трумэн
 Патрик Стюарт — астроном Уильям Гершель
 Вигго Мортенсен — советский генетик Николай Вавилов
 Джадд Хирш — Роберт Оппенгеймер, «отец атомной бомбы»
 Саша Саган (дочь Энн Друян и Карла Сагана) — Рейчел Грубер Саган, мать Карла Сагана

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Космос: возможные миры на сайте National Geographic 
 Cosmos: Possible Worlds на сайте National Geographic 
 Cosmos: Possible Worlds на сайте Fox 
 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Документальные телесериалы США
Программы National Geographic Channel
Программы телеканала Fox
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри
Телесериалы Fuzzy Door Productions